Марчела Молдован (, род. 3 июня 1956), в замужестве взявшая фамилию Жак () — румынская фехтовальщица-рапиристка, призёрка чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Биография 
Родилась в 1956 году в Сату-Маре, фехтованием стала заниматься с 12 лет. В 1976 году приняла участие в Олимпийских играх в Монреале, но наград не завоевала. В 1977 году стала чемпионкой Румынии и обладательницей бронзовой медали чемпионата мира в составе команды. В 1978 году вновь стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира в составе команды. В 1980 году приняла участие в Олимпийских играх в Москве, но наград не завоевала. В 1982 и 1983 годах вновь становилась чемпионкой Румынии. В 1984 году приняла участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, где стала обладательницей серебряной медали в составе команды.

Примечания

Ссылки 
 
 Список чемпионов Румынии по фехтованию

Фехтовальщики Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1984 года